Nagroda dla Piłkarza Roku FIFA (ang. FIFA World Player of the Year) jest nagrodą przyznawaną corocznie dla najlepszego piłkarza na świecie w głosowaniu trenerów reprezentacji narodowych. Każdy trener głosuje na trzech graczy, którym są przyznawane odpowiednio 5, 3 i 1 punkt. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska najwięcej punktów. W 2004 oprócz trenerów głosowali także kapitanowie drużyn narodowych oraz przedstawiciele FIFPro.

Plebiscyt jest przeprowadzany w kategorii kobiet (od 2001) i mężczyzn (od 1991).

Zwycięzcy 
Źródło:RSSSF

Według piłkarzy 
Źródło:RSSSF

Według krajów 
Źródło:RSSSF

Według klubów 
Źródło:RSSSF

Zwyciężczynie 
Źródło:RSSSF

Według piłkarzy 
Źródło:RSSSF

Według krajów 
Źródło:RSSSF

Według klubów 
Źródło:RSSSF.

Zobacz też 
 Złota Piłka
 Piłkarz Roku UEFA
 Europejski Złoty But
 World Soccer
 FIFPro

Przypisy 

Piłkarskie nagrody i plebiscyty
Strony przeglądowe – sport